Філіпович — слов'янське прізвище.

Відомі носії:
 Філіпович Романія Романівна(2003) — видатна хірургиня, докторка медичних наук
 Марія Філіпович — білоруська письменниця
 Мірко Філіпович — боєць змішаного стилю
 Мухамед Філіпович — боснійський учений, історик, філософ, письменник, есеїст, академік, президент Босняцької академії наук і мистецтв, політик, ідеолог і теоретик боснійського націоналізму. 
 Раде Філіпович — сербський та чорногорський дипломат
 Степан Філіпович — югославський партизан
 Стефан Філіпович — чорногорський співак
 Філіп Філіпович — сербський ватерполіст

Сербські прізвища
Хорватські прізвища
Словенські прізвища
Чорногорські прізвища
Польські прізвища
Білоруські прізвища